Lee Martin je ime več znanih osebnosti:

 Lee Andrew Martin - angleški nogometaš, bivši igralec Manchester Uniteda
 Lee Brendan Martin - angleški nogometaš, bivši igralec Huddersfield Towna in Rochdala
 Lee Robert Martin - angleški nogometaš, igralec Manchester Uniteda
 Lee Martin (pisatelj) - angleški pisatelj
 Lee Martin (psevdonim) - psevdonim ameriške pisateljice Anne Wingate